Pasto cervuno puede referirse a:

 el nombre común de la planta Agrostis castellana
 el nombre común de la planta Poa trivialis;
 el nombre común de la planta '''''Vulpia geniculata.